Det är varma somrar och kalla vintrar 

Herat District är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Herat, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Herat District består till största delen av jordbruksmark. Runt Herat District är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Det är mycket berg i Herat

Källor 

Distrikt i Herat